Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 226001–227000.

226001–226100

226101–226200

226201–226300

226301–226400

226401–226500

226501–226600

226601–226700

226801–226900

226901–227000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (225001)-(230000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (226001-227000)